Hokejski hram slavnih je lahko:
Ameriški hokejski hram slavnih
Britanski hokejski hram slavnih
Češki hokejski hram slavnih
Finski hokejski hram slavnih
Francoski hokejski hram slavnih
Hokejski hram slavnih lige NHL
Mednarodni hokejski hram slavnih
Nemški hokejski hram slavnih
Nizozemski hokejski hram slavnih
Ruski hokejski hram slavnih
Slovaški hokejski hram slavnih
Slovenski hokejski hram slavnih

Hokejski hrami slavnih